Hans Lietzmann ist der Name folgender Personen:

* Hans Lietzmann (Maler) (1872–1955), deutscher Maler und Zeichner
 Hans Lietzmann (Theologe) (1875–1942), deutscher evangelischer Theologe
 Hans J. Lietzmann (* 1952), deutscher Politikwissenschaftler